L'insurrection de Prague (en tchèque : Pražské povstání) désigne le soulèvement de la résistance tchèque qui eut lieu entre le  et le  à Prague, alors en Tchécoslovaquie.

Contexte

Alors que la bataille de Berlin faisait rage et que le Troisième Reich était sur le point de s'effondrer, la résistance tchèque (plus de ), voyant là une occasion de libérer la ville du joug nazi, prend les armes contre les Allemands.

Déroulement

Elle débute par la prise de l'immeuble de radiodiffusion de Prague par la résistance et l'appel à la révolte au peuple tchèque.

Le  l'Armée Vlassov, stationnée à Prague et formée de soldats russes incorporés dans l'armée allemande, se retourne contre les Allemands mais est dans l'incapacité de libérer totalement la ville.

Le , dépourvue de soutien, la résistance tchèque est amenée à négocier un cessez-le-feu avec les Allemands, qui cherchent à garantir le libre passage de leurs troupes et de leurs civils qui fuient l'avancée de l'Armée rouge.

Le , la ville est libérée par les Soviétiques du premier front ukrainien (général Koniev) lors de l'offensive sur Prague.

Annexes

Articles connexes
 Soulèvement national slovaque
 Offensive de Prague (6-)
 Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe

Bibliographie
  Zdeněk Roučka, Skončeno a podepsáno: Drama Pražského povstání, Plzeň : ZR&T, 2003, 163 p. .
  Karel Bartošek, The Prague Uprising (trad. anglaise de J. M. Kohoutová), Artia, Prague, 1965, 294 p.
  Pierre Bonnoure, La résistance tchèque en 1944-1945 et l'insurrection de Prague (), Pensée, Paris, 1955, 27 p. (extrait de La Pensée, , 117, )

Liens externes
  "Calling all Czechs, calling all Czechs!" - the Prague Uprising remembered

Résistance tchécoslovaque
Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
Histoire de Prague
1945 en Tchécoslovaquie
Soulèvement pendant la Seconde Guerre mondiale
Mai 1945